Амба́рчик —  село в Нижнеколымском улусе Якутии России. Порт Восточно-Сибирского моря

География 
Амбарчик расположен на крайнем северо-востоке региона,   на берегу одноимённой бухты Восточно-Сибирского моря, на восточной стороне устья Колымы.

Находится в 110 км от районного центра посёлка Черский и 82 километрах от центра наслега Походского, близ административной границы с Чукотским автономным округом.

Население

Исторические сведения 
Первыми строениями на месте современного посёлка стали амбары, возведённые в 1741 году участником Великой северной экспедиции Д. Я. Лаптевым перед походом от устья Колымы на реку Анадырь. По этим амбарам получила своё название бухта и посёлок, возникший впоследствии на её берегу.

С открытием и началом разработки в верховьях Колымы месторождений золота появилась острая необходимость в создании морского порта для снабжения появившихся приисков. В ноябре 1932 года в бухте Амбарчик началось возведение причальных сооружений будущего порта и строительство первых речных барж. 22 декабря того же года здесь было организовано речное управление Дальстроя. Строительством порта и посёлка занимались заключённые ГУЛАГа. Лагерь являлся пересыльным, в навигацию через Амбарчик доставляли заключённых, которых пересаживали с морских судов на речные и распределяли по колымским лагерям. С 1935 года в Амбарчике стала действовать гидрометеостанция.

В 1939 году порт был передан под управление Главсевморпути, а управление речного пароходства переведено в Зырянку. В 1954 году лагерь прекратил своё существование.

Из-за не очень благоприятных условий — малых глубин и частых штормов в середине 1950-х гг. было принято решение о переносе порта в более удобное место — Зелёный Мыс. После этого Амбарчик опустел.

Современное состояние 
Неподалеку от села находится взлётно-посадочная полоса для вертолётов и транспортных самолётов.

Постоянных жителей в Амбарчике нет, однако на метеостанции постоянно несут вахту несколько полярников.

Памятники 
В 1993 году в Амбарчике на месте лагеря был установлен крест со стилизованным изображением барака и надписью «Жертвам политических репрессий 1932—1954 годов от жителей Нижней Колымы».

Примечания 

Населённые пункты Нижнеколымского улуса